Akeley bezeichnet

 eine altertümliche Schreibweise der Pflanze Akelei

Orte in Großbritannien:
 Akeley (Buckinghamshire)
 Akeley (Leicestershire), hundered, untere Verwaltungsbehörde

in den Vereinigten Staaten:
 Akeley (Minnesota), im Hubbard County
 Akeley (Pennsylvania), im Warren County
 Akeley Township, im Hubbard County, Minnesota

Personen:
 Carl Ethan Akeley (1864–1926), US-amerikanischer Jäger, Taxidermist, Naturforscher, Professor, Künstler und Erfinder
 Delia Akeley (1875–1970), irisch-US-amerikanische Forschungsreisende
 Kurt Akeley (* 1958), Begründer des Unternehmens Silicon Graphics
 Lewis Ellsworth Akeley (1861–1961), US-amerikanischer Naturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Mary Jobe Akeley (1878–1966), US-amerikanische Forschungsreisende

Siehe auch:
 Akeley Run